Hound Dog (lied), een lied bekend van Elvis Presley, maar oorspronkelijk opgenomen door Big Mama Thornton in 1952
AGM-28 Hound Dog, een lucht-grondraket